Pere, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).
 les Pere, un peuple de la République démocratique du Congo.
 les Pere (ou Péré, Pèrè, Peere, Kutin, Koutine), une population du Cameroun.
 le pere ou peere, une langue de l'Adamaoua.

Voir aussi
 , une page d'homonymie.